Соревнования по бегу на 3000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 и 5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 3000 метров являлась Елена Коробкина из России, пропускавшая этот турнир в связи с отстранением сборной России от международных соревнований из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 17 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров у женщин состоялся 5 марта 2017 года. Рекордсменка Европы Лора Мьюр, днём ранее выигравшая бег на 1500 метров, вновь вышла на старт. Её главной и единственной соперницей стала двукратная чемпионка Европы 2016 года Ясемин Джан, выступающая за Турцию. Эти две девушки оторвались от основной группы и долгое время бежали вместе, когда за 350 метров до финиша ускорение Мьюр принесло ей второй титул чемпионки с рекордом соревнований — 8.35,67. Основной претенденткой на бронзовую медаль долгое время была Маурен Костер, однако последние 2 круга очень быстро преодолела Эйлиш Макколган, которая отыграла порядка 30 метров и финишировала третьей.

Примечания

Ссылки 
 

бег